Củ Chi (huyện in Ho Chi Minhstad)
 Củ Chi (thị trấn in Ho Chi Minhstad)

Of naar:
 Tunnelcomplex van Củ Chi